Rapid Penetration Testing, een techniek die wordt gebruikt binnen CORE Impact Pro
Rapid prototyping, het snel vervaardigen van prototypes
Rassemblement du Peuple Togolais, een Togolese politieke partij